Miejscowości w USA:
 Eastlake – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Manistee
 Eastlake – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Lake
 Eastlake – wieś w stanie Kolorado, w hrabstwie Adams